Pandeli Evangjeli vezette albániai kormányok:
első Evangjeli-kormány (1921)
második Evangjeli-kormány (1930–1931)
harmadik Evangjeli-kormány (1931–1932)
negyedik Evangjeli-kormány (1933–1935)